Eternal Lands é um MMORPG (RPG Multi-Player Massivo Online) gratuito que está em desenvolvimento desde 2003 e se encontra em estágio beta. O game/jogo é perfeitamente jogável em computadores e aparelhos Android, como telefones e tv boxes, e constantemente é atualizado com mais itens, monstros e sistemas de jogo. O jogo foi inventado por Radu Privantu e pode ser jogado em sistemas Windows, Android, Linux e Mac OS.

Luta: Você pode lutar contra monstros e outros players, caçar animais e se juntar a grupo de amigos para permanecerem lutando juntos.

Colheita e Manufatura: Minere e consiga lingotes de ferro, aço e titânio para construir suas armaduras e armas. Plante flores e ervas para misturá-las e criar poções ou essências mágicas.

Invoque e use Magia: Invoque animais ou monstros para lutar por você ou se transforme num mago que utiliza magias mortais para combater seus oponentes ou salvar seus amigos.

Jogue com seus amigos: O jogador é capaz de conversar em canais globais ou privados, pode criar guildas, explorar lugares e conversar com todos os outros jogadores via chat.

Dentre as criaturas do game estão animais, goblins, orcs, cyclopes, ogros, trolls, gárgulas, mortos-vivos e lobos.

O jogo não possui nenhuma classe ou profissão fixa, assim você sempre pode fazer coisas novas e desenvolver diferentes habilidades em novos personagens.

Ligações externas 
 

Jogos para Windows
Jogos para Linux
Jogos para Android
MMORPG
Jogos eletrônicos de código aberto